Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Stoch – polski wojskowy
 Kamil Stoch – polski skoczek narciarski 
 Leszek Stoch – polski chemik 
 Miroslav Stoch – słowacki piłkarz 
 Ryszard Stoch – polski lekkoatleta 

Polskie nazwiska